La Coupe d'Algérie de football 2006-2007 voit le sacre du MC Alger, qui bat une nouvelle fois l'USM Alger en finale, pour un remake de la finale de l'édition précédente (2006).

C'est la  Coupe d'Algérie remportée par le MC Alger et c'est la seizième fois que l'USM Alger atteint la finale de cette compétition.

Le MC Alger conserve ainsi son titre acquis en 2006.

Avant Dernier Tour Régional

Soixante-quatrièmes de finale 
Dernier tour régional

Trente-deuxièmes de finale 

Les matchs des seizièmes de finale se sont joués le

Seizièmes de finale 

Les matchs des seizièmes de finale se sont joués le .

Huitièmes de finale 

Les matchs des huitièmes de finale se sont joués le 1er mars 2007.

 - aux tirs au but

Quarts de finale 

Les matchs des quarts de finale se sont joués le .

 - aux tirs au but

Demi-finales 

Les matchs des demi-finales se sont joués le . 

 - après prolongation

Finale 

La finale a eu lieu au Stade 5 juillet à Alger, le .

Feuille de match

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2006-2007
 Championnat d'Algérie de football D2 2006-2007
 Championnat d'Algérie de football D3 2006-2007

2006-2007
Algérie
Football en Algérie en 2006
Football en Algérie en 2007